Le mot rétroviseur est le mot employé pour désigner un renvoi optique utilisé dans les deux domaines suivants :
 sur les véhicules automobiles, un rétroviseur est un dispositif obligatoire permettant au conducteur de voir derrière lui sans se retourner ;
 en instrumentation optique, un rétroviseur est un instrument basé sur le principe du périscope, spécialement destiné aux observations arrières en restant caché de la cible visée.

Culture 
 Rétroviseur est le nom d'un magazine français consacré aux anciennes automobiles.
 Rétro-Viseur est le nom d'une revue poétique française.